

Cinema 
Il tenente di Napoleone (Devil-May-Care) – film del 1929 diretto da Sidney Franklin

Letteratura 
Il segno del pavone (Devil May Care) – romanzo di Wade Miller del 1950, n. 277 de Il Giallo Mondadori
 Devil May Care – romanzo di Elizabeth Peters del 1977
Non c'è tempo per morire (Devil May Care) – romanzo di Sebastian Faulks del 2008

Televisione 
 Omicidio diabolico (Devil May Care) – episodio della terza stagione di Crossing Jordan